Tutóia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tutóia (kommun), Maranhão, 
 Tutóia (ort), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar